Дембовецкий — фамилия. Известные носители:

 Дембовецкий, Александр Станиславович (1840—1920) — российский государственный деятель, Могилёвский губернатор, сенатор.
 Дембовецкий, Василий Эдуардович (1883—1944) — русский поэт серебряного века, учёный-филолог, педагог.